Василий Деми́дов:
 
 Демидов, Василий Львович (1795-1863) — ка­пи­тан-лей­те­нант (1802), уча­ст­ник русско-шведской вой­ны 1788-90, русско-­турецкой вой­ны 1787-91.